

Personnes homonymes 

 Steve Taylor (auteur) : maître de conférences principal et chercheur en psychologie transpersonnelle.
 Steve Taylor (joueur de basket-ball américain) : joueur américain de basket-ball.

Voir aussi 

 Homonymie anglaise de Steve Taylor et Steven Taylor